Aptera steht für:
 Aptera, eine archäologische Stätte in Westkreta
 Aptera (Lykien), eine Stadt im antiken Lykien
 Aptera Motors, ein US-amerikanisches Automobilunternehmen
 Aptera 2 Series, den Prototyp eines Elektroautos von Aptera Motors
 Aptera (Küchenschabe), eine Gattung von Küchenschaben
 Fuentes Kurzflügel-Fangschrecke,eine Fangschrecke (wissenschaftlich Apteromantis aptera)
 Hopea aptera, eine Pflanzenart aus der Familie der Flügelfruchtgewächse 
 Inga aptera, eine Pflanzenart aus der Familie der Hülsenfrüchtler
 Parashorea aptera, eine Pflanzenart aus der Familie der Flügelfruchtgewächse